Ä steht für:
 Ä, Buchstabe (Umlaut-Vokal) in der deutschen und anderen Sprachen
 Äh oder Ähm, Verzögerungs- bzw. Füll-Laut

ä. steht als Abkürzung für:
 ähnlich

Siehe auch:
 Ӓ, Buchstabe des kyrillischen Alphabets (weitgehend gleich aussehend zum deutschen Buchstaben)
 A
 À
 Â
 Á